Бельковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область 
 Бельковское сельское поселение — входит в Почепский район

Костромская область 
 Бельковское сельское поселение — входит в Вохомский район